Pascoli ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Pascoli (1855–1912), italienischer Dichter
 Lione Pascoli (1674–1744), italienischer Schriftsteller und Kunstsammler
 Marianna Angeli Pascoli (1790–1846), italienische Malerin
 Plinio Pascoli (1905–1999), italienischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Rom

Pascoli bezeichnet außerdem:
 (24826) Pascoli, ein Asteroid